Paul’s Boutique () — второй студийный альбом американской альтернативной хип-хоп группы Beastie Boys, выпущенный 25 июля 1989 года на лейбле Capitol Records. Производством альбома занимались E.Z. Mike и King Gizmo из The Dust Brothers. Альбом был записан в апартаментах Мэтта Дайка (Delicious Vinyl), а также записан и смикширован в студии The Record Plant в Лос-Анджелесе с 1988 по 1989 годы. Ремиксы песен были созданы в той же студии, но основанной в Манхэттене. Музыка на альбоме полностью состоит из семплов, кроме вокала участников группы Beastie Boys.

Продажи Paul’s Boutique сильно уступали дебютному альбому — Licensed to Ill, из-за чего Capitol Records прекратили заниматься промоушеном альбома. Однако популярность альбома росла и с тех пор она была признана прорывным достижением. Высокопоставленный в плане лирики и звучания, Paul’s Boutique обеспечил место группе в качестве фаворитов в жанре хип-хоп по мнению критиков. Часто именуемый как «Sgt. Pepper of hip hop» (), альбом неоднократно появлялся на первых позициях в списках «Альбомы года» различных изданий, а также был признан в качестве знакового альбома в хип-хопе.

27 января 1999 года альбом был удостоен двойной платиновой сертификации от RIAA. В 2003 году журнал Rolling Stone поместил альбом на 156 место в списке «500 величайших альбомов всех времён». В честь своего 20-летия альбом был переиздан 27 января 2009 года; альбом был отремастирован и содержал дополнительные композиции с комментариями.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Beastie Boys
Альбомы 1989 года